Михалевский (Михалёвский) — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Михалевский, Борис Натанович (1930—1973) — советский экономист, доктор экономических наук (1963).
 Михалевский, Василий Герасимович (1835—1898) — член «Земли и воли», начальник канцелярии Государственного контроля.
 Михалевский, Владимир Иванович (род. 1959) — советский футболист, спортивный организатор.
 Михалевский, Виктор Маркович (род. 1972) — израильский шахматист, гроссмейстер.
 Михалевский, Дмитрий Васильевич (род. 1951) — российский писатель, философ, инженер-радиофизик, художник по свету.
 Михалевский, Михаил Михеевич (1892—1939) — деятель советских спецслужб.
 Михалевский, Фаддей Ильич (1876—1952) — советский учёный-экономист.

Топоним 
 Михалёвский — хутор в Воронежской области.

См. также